Конгре́сс ( — собрание, общение) — может означать название различных собраний, конференций, съездов в широком составе (обычно международных).

Исторические конгрессы 
 Аландский конгресс (1718—1719) — безуспешная попытка окончания Северной войны России и Швеции, предшественник Ништадтского мирного договора 1721 года
 Ахенский конгресс (1818) — дипломатическая конференция глав европейских государств, созванная с целью решения вопросов вывода оккупационных войск из побеждённой наполеоновской Франции и конструирования системы международных отношений между четырьмя великими державами — Великобританией, Австрийской империей, Пруссией и Россией
 Берлинский конгресс (1878) — международный конгресс, созванный для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну (1877—1878)
 Велеградские конгрессы — международные встречи, проходившие в первой половине XX века в Чехии и посвящённые вопросам экуменического объединения славян-христиан.
 Венский конгресс (1814—1815) — общеевропейская конференция, направленная на восстановление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и были определены новые границы государств Европы
 Веронский конгресс (1822) — последний дипломатический конгресс Священного союза
 Истмийский конгресс (481 год до н. э.) — собрание 30 древнегреческих государств, на котором было принято решение сообща отражать ожидаемое вторжение персов.
 Карловицкий конгресс (1698—1699) — созван для заключения мирного договора между Священной Римской империейя, Венецианской республикой, Россией и Речью Посполитой, с одной стороны, и Османской империей.
 Лозаннский конгресс масонов (1875) — вторая попытка создания международной организации в рамках союза верховных советов Шотландского Устава, не законченная в 1834 г.оду
 Немировский конгресс (1737) — съезд уполномоченных России, Австрии и Османской империи в Немирове с целью урегулировать последствия русско-турецкой войны 1735—1739 годов
 Парижский конгресс (1856)  — международные переговоры с целью завершения Крымской войны, увенчавшиеся подписанием Парижского трактата. В нём участвовали полномочные представители России, Франции, Англии, Австрии, Сардинии, Оттоманской империи, а также Пруссии.
 Раштаттский конгресс (1797—1799) — международный конгресс, созданный для исполнения условий Кампо-Формийского мирного договора 1797 года и для перекройки границ германских государств
 Эрфуртский конгресс (1808) — переговоры между Наполеоном и российским императором Александром I, Их результатом стало подписание союзного договора между императорами, который, однако, впоследствии не соблюдался

Научные и философские конгрессы 
 Всемирный конгресс эсперантистов
 Всемирный философский конгресс
 Европейский математический конгресс
 Конгресс политэкономов
 Международный ботанический конгресс
 Международный географический конгресс
 Международный геологический конгресс
 Международный конгресс астронавтики
 Международный конгресс испанского языка
 Международный конгресс математиков
 Международный конгресс по почвоведению
 Международный конгресс финно-угроведов
 Международный молодёжный ядерный конгресс
 Сольвеевские конгрессы — серия международных конференций по обсуждению фундаментальных проблем физики и химии.

Прочее 
 Всемирный конгресс бухгалтеров
 Всемирный конгресс хакеров
 Конгресс ФИФА
 Международные тюремные конгрессы
 Международный финансовый конгресс

См. также 
 :Категория:Международные конференции

Примечания

Литература 
 

Международные конференции